Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Lenzing enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der oberösterreichischen Marktgemeinde Lenzing im Bezirk Vöcklabruck.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Lenzing
!